Данжон:

 Данжон, Андре  (1890 −1967) — французский астроном.
  Данжон  — кратер на обратной стороне Луны.